Українські січові стрільці — українська національна військова формація в складі австро-угорської армії, сформована з добровольців.
 Український спортовий союз
 Українська студентська спілка — українська студентська організація, що розпочала свою діяльність наприкінці існування СРСР та продовжує діяти до тепер.
 Українські спеціальні системи — державне підприємство у структурі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Також 
 Усс